Dit is een tabel van alle 153 gemeenten van Nicaragua.

Zie ook 
Departementen van Nicaragua

Bestuurlijke indeling van Nicaragua
Nicaragua
Gemeenten